Grecia a participat la Jocurile Olimpice începând cu prima ediție a Jocurilor moderne, pe care a găzduit-o. Este una dintre cele patru țări care a luat parte la toate Jocurile Olimpice de vară. Codul CIO este GRE.

Medalii după Olimpiadă
Marginea roșie înseamnă că Grecia a fost țara-gazdă.

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  Grecia la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Greciei pe Sports Reference